

Personen
Jan Cockx (1891-1976), kunstschilder
Marcel Cockx (1930), beeldend kunstenaar
Philibert Cockx (1879-1949), kunstenaar
Roger Cockx (1914–1991), kunstschilder
Valerie Cockx, mezzosopraan

Fictief persoon
Jelle Cockx, personage uit Aspe gespeeld door Hilde De Baerdemaeker

Straat
Jules Cockxstraat in Oudergem